Великая жупа Лашва-Плива (), также великая жупа Лашва-Рама () — административно-территориальная единица Независимого государства Хорватии, существовала в период с 5 июля 1944 по 8 мая 1945 года на территории современной Боснии и Герцеговины. Административный центр — Травник, с 5 декабря 1944 года — Зеница.

Гражданской администрацией административно-территориальной единицы руководил великий жупан, назначавшийся поглавником Хорватии Анте Павеличем.

Великая жупа Лашва-Плива имела деление на «котарские области» (), названные по их административными центрами:

 Бугойно
 Варцар-Вакуф
 Гламоч
 Жепче
 Зеница
 Купрес
 Травник
 Яйце

Кроме того, в отдельную административную единицу был выделен город Травник.

С реорганизацией великих жуп Независимого государства Хорватии на основании Постановления о великих жупах от 5 июля 1944 великая жупа Плива и Рама была расформирована, а территории, ранее входившие в её состав, были объединены с территориями также расформированной ; была образована новая великая жупа — Лашва-Рама, впоследствии переименованная в Лашва-Плива.

5 декабря 1944 года по причине ведения активных военных действий и присутствия враждебных вооружённых сил на территории региона административный центр великой жупы был перенесён из Травника в Зеницу.

Примечания 

История Боснии и Герцеговины
Независимое государство Хорватия
Административные единицы, образованные в 1944 году
Административные единицы, упразднённые в 1945 году
Травник
Зеница